Hammerstein (am Rhein), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Czarne (Duits: Hammerstein), een stad in het Poolse woiwodschap Pommeren
Hammerstein (brandstof), een tankstation waar biobrandstoffen verkrijgbaar zijn

Personen
Oscar Hammerstein I (1847-1919), een Amerikaanse theaterimpresario, theaterbouwer en sigarenmaker
Kurt von Hammerstein-Equord (1878 – 1943), generaal en chef van de Duitse legerleiding toen Adolf Hitler in 1933 aan de macht kwam.
Oscar Hammerstein II (1895-1960), een Amerikaanse componist
Mariska Hammerstein (1953), een Nederlands schrijfster, redactrice en vertaalster van kinderboeken
Oscar Hammerstein (advocaat), een Nederlandse advocaat
Otto van Hammerstein, een graaf van Zutphen